Philippe Audoin (Philippe Audoin-Rouzeau), écrivain français (1924-1985), et ses trois enfants :
 Frédérique Audoin-Rouzeau, dite Fred Vargas, femme de lettres française (née en 1957)
 Joëlle Audoin-Rouzeau, dite Jo Vargas, peintre contemporain français (née en 1957)
 Stéphane Audoin-Rouzeau, historien français (né en 1955)